DreamWorks может означать:
 DreamWorks Pictures — американская киностудия (снимает обычные фильмы)
 DreamWorks Animation — американская студия анимационных фильмов, бывшее отделение DreamWorks Pictures